Heliodor  (en llatí Heliodoros, en grec ) va ser un retòric grec que vivia a Roma en temps d'August, al que Horaci menciona com a company en el seu viatge a Brundusium i diu que era un dels retòrics grecs més intel·ligents.

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Retòrics
Escriptors de la Grècia romana